Grüner Heinrich bezeichnet:

 ein anderes Wort für Grünlilien.
 ein anderes Wort für Guter Heinrich
 einen Roman, siehe Der grüne Heinrich.
 umgangssprachlich der Begriff für das „Deutsche Tierärzteblatt“ (Zeitschrift der Bundestierärztekammer und ihrer Mitgliedsorganisationen)
 umgangssprachlich der Begriff für das „(Schweizerische) Pfadfinderliederbuch“ (aufgrund seines grünen Einbandes, die 2. Ausgabe hieß dann „Roter Dieter“)
 Birnen, Bohnen und Speck
 inzwischen selten verwendeter österreichischer Ausdruck für Fahrzeuge der Polizei zum Gefangenentransport, wie etwa den Gruppentransportbus (Borgward B 611), siehe ggf. auch Polizeifahrzeug
Siehe auch

 Grüner Heiner